Bunbury – miejscowość w Australia Południowa (Australii)
 Bunbury – miasto i port na południowo-zachodnim wybrzeżu Australii
 City of Bunbury – jednostka samorządu terytorialnego w stanie Australia Zachodnia
 Bunbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Alex Bunbury – kanadyjski piłkarz
 Henry Bunbury – brytyjski polityk, torys
 Teal Bunbury – amerykański piłkarz